Cieki w Polsce
 Olecka – potok, lewy dopływ Olzy (Potok Olecka)
 Olecka – potok, prawy dopływ Olzy

Przypisy